Алекса́ндр Влади́мирович Мако́вский (, Москва — 26 октября 1924, Ленинград) — русский живописец, график, член Товарищества передвижных художественных выставок, академик и профессор Императорской Академии художеств. Сын знаменитого живописца Владимира Егоровича Маковского, племянник художников Константина и Николая Егоровича Маковских.

Биография 

Родился в семье потомственных дворян Московской губернии, где получил первоначальное художественное образование. Александр пошёл по стопам отца и стал живописцем, младший брат Александра — Константин Владимирович впоследствии стал архитектором.

Александр Маковский в 1884 году поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Учился в мастерской И. М. Прянишникова, В. Д. Поленова и своего отца, В. Е. Маковского.

Во время учёбы в Училище за успехи в рисовании награждён двумя малыми серебряными медалями, в 1889 году, при выпуске из Училища, за картину «Ценители искусства» награждён большой серебряной медалью.

До 1893 года живёт и работает в Париже, где посещает частную художественную школу французского живописца Фернана Кормона. В 1893 году Маковскому присвоено звание классного художника.

В 1894 году переезжает в Санкт-Петербург и поступает в Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств, мастерская И. Е. Репина. В 1895 году выпускается из Академии.

С 1897 года хранитель учебных пособий в библиотеке Педагогических курсов при Императорской Академии художеств, в 1898 году назначен руководителем и преподавателем Педагогических курсов.

Открыл в Санкт-Петербурге частную художественную студию, где у Маковского учились живописи И. В. Попов, В. Г. Тихов, Б. И. Цветков.

С 1893 года член Московского товарищества художников, с 1899 экспонент, а с 1902 года член Товарищества передвижных художественных выставок.

В 1911 году за несколько портретов Маковскому присвоено звание академика, с 1913 года — профессор и руководитель Высшего художественного училища живописи, скульптуры и архитектуры Императорской Академии художеств. Автор нескольких работ и учебных пособий по технике рисунка и живописи.

Публикации и учебные пособия 
 Маковский А. В. Карманный альбом для учителей начального образования по тетрадям или со стенных таблиц в начальных и средних учебных заведениях. — М., 1901;
 Маковский А. В. Начальный курс рисования для начальных школ, средних учебных заведений и домашнего обучения. — М., 1901;
 Маковский А. В. Альбом видов 1-й российской Сергиевской школы трезвости, основанной в 1904 году. — СПб., 1909; Нива. 1911. № 2;
 Маковский А. В. Доклад преподавателя-руководителя педагогических курсов при Императорской Академии художеств академика А. В. Маковского. — СПб., 1913;
 
 Маковский А. В. Опыт живописи масляными красками. — СПб., 1918;
 Маковский А. В. Искусство для всех. Рисование и живопись. — СПб., 1923.

Адреса в Санкт-Петербурге 
 7—я линия В. О., дом 54 — доходный дом А. К. Гаммерштедта.

Галерея

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 
 
 
 
 

Александр Владимирович
Художники России XIX века
Художники России XX века
Художники-реалисты
Художники-портретисты Российской империи
Художники-пейзажисты Российской империи
Мастера натюрморта Российской империи
Передвижники
Академики Императорской Академии художеств
Преподаватели Императорской Академии художеств